Die 24K Magic World Tour war eine weltweit stattfindende Konzerttournee des US-amerikanischen Sängers Bruno Mars. Die Tournee begann am 28. März 2017 in Belgien und endete am 31. Dezember 2018 in den Vereinigten Staaten. Insgesamt absolvierte Mars 215 Konzerte auf allen Kontinenten der Erde und nahm mehr als 376.000.000 US-Dollar ein. Damit war es die vierterfolgreichste Tournee in den Jahren 2017 und 2018.

Setlist 
Die folgende Setlist vom 3. April 2017 beinhaltete folgende Titel: Finesse, 24K Magic, Treasure, Perm, Calling All My Lovelies, Chunky, That’s What I Like, Straight Up & Down, Versace on the Floor, Marry You, Runaway Baby, When I Was Your Man, Gorilla, Grenade, Just the Way You Are, Locked Out of Heaven, Uptown Funk und Too Good to Say Goodbye. Diese Liederliste und Abfolge repräsentiert nicht die gesamte Tournee.

Tourdaten

Einzelnachweise 

Bruno Mars
Musiktournee 2017
Musiktournee 2018